Суперкубок ОАЕ з футболу 2014  — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 березня 2015 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Аглі та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Айн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2014
ОАЕ
Березень 2015
2015 в спорті ОАЕ